Saint Pauls oder Saint Paul’s ist der Name folgender Orte:

 Saint Pauls (Maryland) in Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten
 Saint Pauls (North Carolina) im Robeson County, North Carolina, Vereinigte Staaten
 Saint Pauls (South Carolina) im Georgetown County, South Carolina, Vereinigte Staaten
 Saint Paul’s (St. Kitts und Nevis) im Saint Paul Capisterre, St. Kitts und Nevis
 Saint Pauls Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Sankt Pauls
 Saint-Paul
 Sankt Paul